ABV peut faire référence à :
  ;
 Apéritif à base de vin, tel le Cinzano Bianco ;
Le pourcentage volumique d'alcool (Alcohol By Volume).